Rouge the Bat – fikcyjna postać obecna w grach z serii Sonic the Hedgehog i serialu anime Sonic X. Rouge jest antropomorficzną nietoperzycą ubraną zwykle w czarny kostium odsłaniający ramiona z dużym różowym sercem na piersiach. Oprócz tego nosi też białe rękawice z różowymi wykończeniami i takież buty z cholewami sięgającymi kolan, na noskach których znajdują się dodatkowo małe różowe serduszka.

Rouge przepada za szlachetnymi kamieniami. Widząc w tym korzyści, a zarazem unikając odpowiedzialności za poprzednie swoje występki, pracuje jako agentka rządowa biorąc udział w tajnych misjach wojskowych.
Jest wyjątkowo niezależną i wyrachowaną postacią, choć o ile wiążą się z tym korzyści majątkowe jest lojalna wobec pracodawcy. Jej charakter odmieniają wydarzenia związane z projektem „Shadow”, gdy zaczyna postrzegać Knucklesa jako kogoś więcej niż rywala, kierując do niego niedwuznaczne kwestie dotyczące ich wspólnej przyszłości. Nie przepada za Amy. Postać raczej neutralna, choć w sytuacjach tego wymagających potrafi opowiedzieć się jednoznacznie zachowując przy tym rozsądek.Nie ma formy super.

Sonic Heroes 
Po incydencie, który miał miejsce w grze Sonic Adventure 2, Rouge postanowiła dowiedzieć się co stało się z Shadowem. W swoich poszukiwaniach natknęła się na niego w opuszczonej bazie Eggmana. Uwalniając go aktywowała strzeżącego go robota bojowego, E-123 OMEGĘ, który został zaprogramowany tak, aby zapobiec siłą zbudzeniu Shadowa. Gdy pomiędzy robotem a jeżem wywiązała się walka, Rouge pogodziła zwaśnione strony wskazując na wspólny cel całej trójki tworząc w ten sposób Zespół ciemności (ang. Team Dark).

Misja drużyny polega w głównej mierze na odkryciu prawdy dotyczącej Shadowa oraz zemście OMEGI na Eggmanie. Gdy trójka odnajduje laboratorium, w którym Metal Sonic tworzył klony Shadowa, Rouge i OMEGA postanawiają go spenetrować, aby znaleźć odpowiedź na dręczące ich pytania. W środku zastają jednak wyłącznie uśpione klony, które Rouge poleca zniszczyć zbuntowanemu robotowi, po czym wraca na pokład szybowca, gdzie oczekiwał jej Shadow. 

Po zakończeniu Last Story Rouge postanawia rozwikłać kolejną tajemnicę mająca tym razem związek z Knucklesem.

Sonic X 
Rogue obecna jest już w pierwszym odcinku, gdzie jednak nie wypowiada żadnej kwestii. Po raz drugi pojawia się w jedenastym odcinku, gdzie zostaje zwerbowana do służby wywiadowczej zamiast Sonica, ostatecznie odgrywając kluczową rolę w dwóch kolejnych odcinkach opisujących atak na bazę Eggmana. Ze względu na swój charakter nie od razu zostaje obdarzona zaufaniem, z tego powodu jest pod stałym dozorem m.in. Topaz wraz z którą będzie wykonywała większość swoich misji. Początkowo uprzedzone do siebie zaprzyjaźniają się ze sobą tworząc zgrany zespół. Ofertę pracy przyjmuje przede wszystkim ze względu na potencjalną bliskość Szmaragdów Chaosu, jednakże jest świadoma, że jej działania są w pewnym stopniu moralnie usprawiedliwione, co nie przeszkadza jej działać na własną rękę.

Bierze również udział w rozszyfrowywaniu zagadki projektu „Shadow”, gdzie pełni rolę podwójnej agentki pozwalając sobie jednak na swobodę działań w zakresie zbliżającym ją do klejnotów, przez co popada w konflikt strażnika Głównego Szmaragdu – Knucklesa.

W trzeciej serii oficjalnie działa z ramienia Doktora Eggmana, lecz tak naprawdę wykorzystuje Bokkuna starając się odnaleźć Szmaragdy przed Eggmanem i Soniciem. Również to ona odnajduje na statku Eggmana poddanego hibernacji Shadowa.

Postacie z serii gier Sonic the Hedgehog

pt:Anexo:Lista de personagens de Sonic the Hedgehog#Rouge the Bat
sv:Sonic the Hedgehog (spelserie)#Andra figurer